Mxit'aryan, traslitterato anche come Mkhitaryan, Mkhitarian o Mekhitarian (, in dialetto armeno occidentale: Մխիթարեան) è un cognome armeno.

Persone 
Alcune persone importanti con questo cognome.
Artashes Mkhitaryan – attore teatrale armeno (1981)
Anahit Mekhitarian – soprano operistica armena (1969)
Ashot Mkhitaryan – capo della squadra nazionale armena di sollevamento pesi (1959-2010)
Gor Mkhitarian – cantautore armeno (1973)
Hamazasp Mkhitaryan – pittore armeno (1950)
Hamlet Mxit'aryan – ex calciatore sovietico, dal 1991 armeno, di ruolo attaccante (1962-1996)
Hamlet Vladimiri Mxit'aryan – ex calciatore armeno di ruolo centrocampista (1973)
Henrix Mxit'aryan – calciatore armeno, di ruolo centrocampista o attaccante (1989)
Krikor Mekhitarian – maestro di scacchi brasiliano di origine armena (1986)
Kristina Mkhitaryan – soprano russa (1987)
Marine Mkhitaryan – attrice armena (1967)
Oganez Mkhitaryan – ex calciatore e allenatore russo (1962)
Vahan Mkhitaryan – nuotatore armeno (1996)

Altro 
 Mekhitaristi o Mechitaristi (), oppure Padri Mekhitaristi (), sono monaci della congregazione Mekhitarista, con sede a Venezia e Vienna. Questa congregazione di monaci benedettini della Chiesa cattolica armena è stata fondata nel 1717 dall'abate Mechitar di Sebaste. Una caratteristica peculiare dell'ordine è l'obbligo, per i suoi membri, di essere armeni almeno da parte di uno dei genitori.